Titre de plusieurs œuvres littéraires :
 Nouvelles françaises de Charles Sorel (titre complet : Nouvelles françaises où se trouvent divers effets de l'amour et de la fortune), recueil de cinq nouvelles édité en 1623
 Nouvelles françaises ou les Divertissements de la princesse Aurelie de Jean Regnault de Segrais, recueil de six nouvelles édité en 1657